Werkstätter ist 

 der Name von Benedikt Werkstätter  (≈1708–1772) österreichischer Maler. 
 ein historischer Beruf, siehe: Kupferschmied